Восход ():
 «Восход» — серія радянських космічних кораблів (наприклад, Восход-1)
 «Восход» — радянська триступенева ракета-носій
 «Восход» — «православне» терористичне збройне формування самопроголошеної Донецької Народної Республіки
 «Восход» — марка радянського мотоцикла
 «Восход» — марка радянського фотоапарата

Восход — село, Мінська область, Березинський район

Восход — село, Абайський район, Карагандинська область

Восход — селище, Алатирський район, Чувашія
 Восход — присілок, Білокатайський район, Башкортостан
 Восход — село, Залісовський округ, Алтайський край
 Восход — селище, Зональний район, Алтайський край
 Восход — селище, Комишловський район, Свердловська область
 Восход — селище, Косіхинський район, Алтайський край
 Восход — село, Мішкинський район, Курганська область
 Восход — присілок, Мішкинський район, Башкортостан
 Восход — селище, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Восход — селище, Старошайговський район, Мордовія
 Восход — селище, Хабарський район, Алтайський край
 Восход — село, Хабаровський район, Хабаровський край
 Восход — пам'ятка природи, Володарський район, Астраханська область

Восход — селище міського типу, Автономна Республіка Крим, Ялтинська міська рада
 Восход — село, Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Восход — село, Запорізька область, Веселівський район
 Восход — селище, Донецька область, Ясинуватський район